Les élections législatives françaises de 2012 se déroulent les 10 et . Dans le département de Maine-et-Loire, non concerné par le redécoupage électoral, sept députés sont à élire dans le cadre de sept circonscriptions.

Élus

Rappel des résultats départementaux des élections de 2007

Positionnement des partis

Résultats

Analyse

Résultats à l'échelle du département

Résultats par circonscription

Première circonscription de Maine-et-Loire 
Député sortant : Paul Jeanneteau (UMP)
Député élu : Luc Belot (PS)

Deuxième circonscription de Maine-et-Loire 
Député sortant : Marc Goua (PS)
Député élu : Marc Goua (PS)

Troisième circonscription de Maine-et-Loire 
Député sortant : Jean-Charles Taugourdeau (UMP)
Député élu : Jean-Charles Taugourdeau (UMP)

Quatrième circonscription de Maine-et-Loire 
Député sortant : Michel Piron (UMP)
Député élu : Michel Piron (UMP)

Cinquième circonscription de Maine-et-Loire 
Député sortant : Gilles Bourdouleix (CNIP)
Député élu : Gilles Bourdouleix (CNIP)

Sixième circonscription de Maine-et-Loire 
Député sortant : Hervé de Charette (NC)
Député élu : Serge Bardy (DVG)

Septième circonscription de Maine-et-Loire 
Député sortant : Joseph Bossé (UMP)
Député élu : Marc Laffineur (UMP)

Articles connexes 
 Liste des circonscriptions législatives de Maine-et-Loire
 Liste des députés de Maine-et-Loire
 Élections législatives françaises de 2012

Notes et références 

Maine-et-Loire
Politique en Maine-et-Loire